Castro de Rei kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castro de Rei (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Castro de Rei (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar